Onderdistrict in Indonesië
 Kranggan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kranggan (Setu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Kranggan (Galur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Kranggan (Ambarawa), een plaats in het onderdistrict Ambarawa in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Kranggan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Manisrenggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Tersono), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kranggan (Geger), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kranggan (Gurah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kranggan (Prajurit Kulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Kranggan (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java